Mark Renshaw, Australisch wielrenner
William Renshaw, Brits tennisser